Vaarkali (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Vaarkali (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald